een aantal soorten uit de familie van varkens (Suidae), waaronder:
wild zwijn
knobbelzwijn
woestijnknobbelzwijn
Varken (tam), het gedomesticeerde wild zwijn
Erymanthisch zwijn, het zwijn dat Herakles moest vangen als een van zijn twaalf werken